Mariefred kan syfta på:

 Mariefreds kloster – enda kartusianklostret i Norden 
Mariefred – tätort i Sverige
Mariefreds stad – tidigare administrativ stad i Sverige 1605–1970
Mariefreds församling – församling i Svenska kyrkan
Mariefreds kyrka – kyrkobyggnad i Sverige
 Mariefreds distrikt – ett distrikt i Strängnäs kommun och Södermanlands län
S/S Mariefred – svenskt fartyg
Anstalten Mariefred – kriminalvårdsanstalt i Sverige
IFK Mariefred – idrottsförening i Sverige

Se även
 Kärnbo socken